Het seizoen 2006/07 was het 45ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club was in het voorafgaande seizoen gepromoveerd naar de Eredivisie.

Hoofdcoach was Ton Lokhoff, de opvolger van de vertrokken Mario Been. Onder leiding van de oud-middenvelder van PSV en NAC Breda eindigde Excelsior op de zestiende plaats in de eindrangschikking, waardoor de ploeg veroordeeld werd tot de nacompetitie. Daarin wist Excelsior zich te handhaven, ten koste van achtereenvolgens BV Veendam en RBC Roosendaal.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de derde ronde van Go Ahead Eagles (2-0), nadat in de tweede ronde was afgerekend met de amateurs van RKSV Schijndel (0-1). Topscorer werd aanvaller Andwelé Slory met 12 treffers in 29 competitieduels.

Eredivisie

Wedstrijden

Play-offs promotie/degradatie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

Excelsior
2007